Gminy w USA:
 Cranberry (ang. Cranberry Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alleghany
 Cranberry (ang. Cranberry Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery
 Cranberry (ang. Cranberry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Cranberry (ang. Cranberry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Cranberry (ang. Cranberry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango